Moeyaert est un patronyme néerlandais, porté notamment par :
 Bart Baudouin Moeyaert, né en 1964, auteur belge néerlandophone ;
 Claes Cornelisz. Moeyaert, 1592-1655, peintre néerlandais du siècle d'or.